Heinrichschlag heißen folgende geographischen Objekte:

 Heinrichschlag (Gemeinde Grünbach), Ortschaft von Grünbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Klein-Heinrichschlag, Katastralgemeinde von Albrechtsberg an der Großen Krems, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Großheinrichschlag, Ortschaft und Katastralgemeinde von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

historisch:
 Jindřiš, Ortschaft in der Gemeinde Rodvínov, Jihočeský kraj, Tschechien (Heinrichschlag)
 Velký Jindřichov, Ortschaft in der Gemeinde Benešov nad Černou, Jihočeský kraj, Tschechien (Groß Heinrichschlag)